Pao de Acucar kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pão de Açúcar (ort), Alagoas, 
 Pão de Açúcar (berg), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
 Pão de Açúcar (kulle), Mato Grosso do Sul, Porto Murtinho, 
 Pão de Açúcar (bergstopp), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar